Трошин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от мужского имени Троша (Троха), сокращённой формы имени Трофим (по-гречески «питомец») либо Митрофан (по-гречески «сын славной матери») .

Известные носители 

 Трошин, Алексей Васильевич (1925—2008) — полковник, Герой Советского Союза.
 Трошин, Алексей Игоревич — сотрудник ЦАГИ, кандидат физико-математических наук, лауреат Премии имени академика Г. Г. Чёрного в области аэромеханики и газовой динамики (23 января 2017).
 
 Трошин, Анатолий Михайлович (1940—2018) — российский журналист.
 Трошин, Афанасий Семёнович (1912—1984) — советский цитофизиолог.
 Трошин, Валерий Владимирович (род. 1970) — советский и российский актёр.
 
 Трошин, Владислав Павлович (род. 1949) — патологоанатом.
 Трошин, Григорий Яковлевич (1874—1939) — русский невропатолог и психолог, педагог.
 Трошин, Леонид Петрович — русский виноградарь, селекционер и генетик.
 Трошин, Максим Юрьевич (1978—1995) — советский и российский певец, поэт и композитор.
 Трошин, Николай Алексеевич (1946—2009) — советский и российский ветеринар.
 Трошин, Олег Семёнович (род. 1964) — советский и российский легкоатлет.
 Трошин, Пётр Иванович (1923—?) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.
 Трошин, Сергей Михайлович (род. 1963) — лётчик-испытатель, Герой Украины.
 Трошин, Яков Кириллович (1910—1983) — советский физик и химик, инженер-конструктор по авиационным двигателям, лауреат Ленинской премии.

Трошина 
 Трошина, Екатерина Анатольевна (род. 1969) — эндокринолог.

См. также 
 Трошин — сельская гмина (волость) в Остроленкском повяте Мазовецкого воеводства Польши.
 Трошев
 Трошкин
 Трошино

Примечания